The Beatles – banda de rock británica
The Beatles (No. 1) – EP de la banda homónima de 1963
The Beatles – álbum de la banda homónima de 1968
The Beatles – serie animada inspirada en la banda homónima
The Beatles: Rock Band – videojuego de 2009 inspirado en la banda homónima